Kapustka ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Kapustka (* 1996), polnischer Fußballspieler
 Jozef Kapustka (* 1969), polnischer Konzertpianist